Artabanos (alternativ Artapanos geschrieben) ist der Name mehrerer Herrscher der Parther:
 Artabanos I.,
 Artabanos II.,
 Artabanos III.,
 Artabanos IV.

Außerdem ist es der Name:
 eines Bruder von Dareios I., siehe Artabanos (Sohn des Hystaspes).
 des Mörders von Xerxes I., siehe Artabanos (Sohn des Artasyras).
 eines Satrapen von Baktrien, siehe Artapanos (Satrap).